Kabinetsformatie Nederland 2010